Якимова — женская форма русской фамилии . 

 Известные носители 
 Якимова, Людмила Павловна (род. 1929) — русский советский литературовед, литературный критик.
 Якимова, Нина Матвеевна (род. 1932) — советская доярка, Герой Социалистического Труда.
 Якимова, Наталья Александровна  (род. 1985) — российская спортсменка (лыжные гонки и биатлон слепых). Составные фамилии 
 Якимова-Диковская, Анна Васильевна (урождённая Якимова; 1856—1942) — русская революционерка, историк, общественный деятель.

 Топоним 
 Якимова — деревня в Нытвенском районе Пермского края России.